Rasmus Ristolainen (né le  à Turku en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

En club 
Ristolainen est formé par le club du TPS Turku, il fait ses premiers pas en junior en 2008. En 2010, il commence à jouer dans la SM-liiga, toujours avec le TPS. Lors du repêchage d'entrée dans la KHL 2012, il est repêché au premier tour par l'Amour Khabarovsk. Il est choisi en huitième position par les Sabres de Buffalo lors du repêchage d'entrée dans la LNH 2013.

Au niveau international 
Ristolainen représente la Finlande au niveau international. Il prend part aux sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2008-2009 || TPS Turku U16 ||Jr. C SM-sarja Q ||5 ||0 ||0 ||0 ||0 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009 || TPS U16|| Jr. C SM-sarja|| 21|| 3|| 2|| 5|| 8|| 7|| 1|| 1|| 2|| 2
|-
| 2009-2010|| TPS U20 || Jr. A SM-liiga|| 5|| 1|| 1|| 2|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010 || TPS U18 || Jr. B SM-sarja || 24 || 3 || 4 || 7 || 12 || 3 || 1 || 0 || 1 || 4 
|-
| 2009-2010 || TPS U18 || Jr. B SM-sarja Q || 8|| 0|| 3|| 3|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010 || TPS U16 || Jr. C SM-sarja || 5 || 5 || 3 || 8 || 4 || 5 || 2 || 5 || 7 || 27 
|-
| 2009-2010 || TPS U16 || Jr. C SM-sarja Q || 1|| 1|| 4|| 5|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011|| TPS U20 || Jr. A SM-liiga || 27 || 0 || 12 || 12 || 30 || - || - || - || - || - 
|-
| 2010-2011 || TPS U18 || Jr. B SM-sarja || 2|| 1|| 2|| 3|| 0|| 13|| 5|| 3|| 8|| 8
|-
| 2010-2011|| TPS || SM-liiga || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012|| TPS|| SM-liiga|| 40|| 3|| 5|| 8|| 78|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2011-2012 || TPS U20 || Jr. A SM-liiga || 8 || 0 || 4 || 4 || 6 || - || - || - || - || -
|-
| 2012-2013|| TPS|| SM-liiga|| 52|| 3|| 12|| 15|| 32|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014|| Sabres de Buffalo|| LNH || 34 || 2 || 2 || 4 || 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014|| Americans de Rochester || LAH || 34 || 6 || 14 || 20 || 22 || 5 || 0 || 2 || 2 || 2
|-
| 2014-2015|| Sabres de Buffalo || LNH || 78|| 8|| 12|| 20|| 26|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016 || Sabres de Buffalo || LNH || 82||9 ||32 ||41 ||33 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Sabres de Buffalo || LNH || 79 || 6 || 39 || 45 || 58 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Sabres de Buffalo || LNH || 73 || 6 || 35 || 41 || 48 || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Sabres de Buffalo || LNH || 78 || 5 || 38 || 43 || 38 || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Sabres de Buffalo || LNH || 69 || 6 || 27 || 33 || 46 || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || Sabres de Buffalo || LNH || 49 || 4 || 14 || 18 || 36 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2021-2022 || Flyers de Philadelphie || LNH || 66 || 2 || 14 || 16 || 38 ||- ||- ||- ||- ||-
|-

| 608 || 48 || 213 || 261 || 329 || - || - || - || - || -

Au niveau international 

| 2012 || align=left| Finlande U20 || align="left"|Championnat du monde junior || 7|| 0|| 3|| 3|| 0|| +1|| align="left"|  place
|-
| 2012 || align=left| Finlande U18 || align="left"| Championnat du monde -18 ans || 7|| 2|| 1|| 3|| 10|| +3|| align="left"|  place
|-
| 2013 || align=left| Finlande U20 || align="left"| Championnat du monde junior || 6|| 2|| 4|| 6|| 20|| +5||align="left"|  place
|-
| 2014 || align=left| Finlande U20 || align="left"| Championnat du monde junior || 5|| 3|| 0|| 3|| 8|| +1|| align="left"|  Médaille d'or
|-
| 2016 || align=left| || align=left|Coupe du monde || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || -2 || align=left| place

Références 

Naissance en octobre 1994
Naissance à Turku
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la KHL
Choix de repêchage de l'Amour Khabarovsk
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Choix de repêchage des Sabres de Buffalo
Joueur du TPS (hockey sur glace)
Joueur des Sabres de Buffalo
Joueur des Americans de Rochester
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Flyers de Philadelphie